Unter der Abkürzung FHDW sind die privaten, staatlich anerkannten Fachhochschulen

 Fachhochschule der Wirtschaft sowie
 Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover zusammengefasst.

Abkürzung